Ole Bornemann Bull er navnet på flere personer:

 Ole Bornemann Bull (1810-1880) – norsk violinist
 Ole Bornemann Bull (1842-1916) – norsk læge